Jméno Dean Smith má více nositelů:

 Dean Anthony Smith (* 1969) – australský politik
 Dean Edward Smith (* 1928) – kanadský politik
 Finis Dean Smith (* 1923) – americký bývalý atlet a kaskadér
 Dean Edwards Smith (1931–2015) – americký basketbalový trenér, člen Basketball Hall of Fame
 Dean Smith (fotbalista) (* 1971) – anglický fotbalový trenér a bývalý fotbalista